Майский — посёлок в Абатском районе Тюменской области России. Административный центр Майского сельского поселения.

География 
Посёлок находится в юго-восточной части Тюменской области, в лесостепной зоне, в пределах Ишимской равнины, на расстоянии примерно 41 километра (по прямой) к юго-западу от села Абатское, административного центра района. Абсолютная высота — 133 метра над уровнем моря. Через посёлок проходит Транссибирская железнодорожная магистраль.

Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,6 %, женщины — соответственно 53,4 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 89 % из 1131 чел.

Инфраструктура 
В посёлке функционируют детский сад, врачебная амбулатория и отделение Почты России.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из 11 улиц.

Примечания 

Населённые пункты Абатского района